

História 
Benedita Henriqueta do Palatinado-Simmern — princesa alemã, sendo a terceira e mais jovem filha de Eduardo, Conde Palatino de Simmern
Benedita da Dinamarca — segunda filha do rei Frederico IX da Dinamarca e sua esposa Ingrid da Suécia

Geografia 
Benedita (Alcobaça) — freguesia do concelho de Alcobaça, Portugal

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos
Antropônimos femininos